STIM1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 11-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 685 амінокислот, а молекулярна маса — 77 423.

Задіяний у таких біологічних процесах як транспорт іонів, транспорт, транспорт кальцію. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном кальцію. 
Локалізований у клітинній мембрані, цитоплазмі, цитоскелеті, мембрані, ендоплазматичному ретикулумі, саркоплазматичному ретикулумі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 11

Некатегоризовані білки